Aco (distrito de Corongo) — distrito peruano localizado na província de Corongo, departamento de Ancash
Aco (Concepción) — distrito da província de Concepción, no Departamento de Junín, Peru
Aco (Peru) — cidade capital do distrito de mesmo nome, na província de Corongo, Peru
San Miguel de Aco (distrito) — distrito peruano localizado na província de Carhuaz, departamento de Ancash

Desambiguação
Desambiguações de topônimos